Rudolf Kunz ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Kunz (Divisionär) (1856–1930), Schweizer Offizier
 Rudolf Kunz (Heimatforscher) (1914–1997), deutscher Heimatforscher
 Rudolf Kunz (Rennfahrer) (1939–2007), deutscher Motorradrennfahrer